Linwood kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Linwood, Lincolnshire, ort i England, 
 Linwood, Skottland – en ort i Renfrewshire, Skottland

USA 

 Linwood, Georgia, Walker County, 
 Linwood, Kansas, ort, Leavenworth County, 
 Linwood, New Jersey, Atlantic County, 
 Linwood, Pennsylvania, Delaware County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar